Citron ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Citron (1923–2014), deutscher Physiker
 Curt Citron (1878–1957), deutscher Reichsgerichtsrat
 Klaus-Jürgen Citron (1929–2007), deutscher Diplomat
 Marcia Citron (* 1945), amerikanische Musikwissenschaftlerin
 Minna Citron (1896–1991), US-amerikanische Malerin und Grafikerin
 Pierre Citron (1919–2010), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Musikwissenschaftler
 Renate Citron-Piorkowski (* 1949), deutsche Juristin und Richterin
 Suzanne Citron (1922–2018), französische Historikerin
 William M. Citron (1896–1976), US-amerikanischer Politiker

Citron ist der Name von:
 Citron (Band), tschechoslowakische bzw. tschechische Heavy-Metal-Band (gegründet 1976)

Siehe auch:
 Citronat
 Citroën